

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Poduchowne – część miasta Turek
 Poduchowne – część wsi Majdan Nepryski w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Józefów
 Poduchowne – część wsi Potok Górny w woj. lubelskim, w pow. Biłgorajskim, w gminie Potok Górny
 Poduchowne – część wsi Wierzchy w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Poduchowne – część wsi Wróblew w woj. łódzkim, w pow. sieradzki, w gminie Wróblew
 Poduchowne – część wsi Łyskornia w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Poduchowne – część wsi Mokrsko w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Poduchowne – część wsi Mierzyce w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Poduchowne – część wsi Strzegowa w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Poduchowne – część wsi Jasionna w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi 
 Poduchowne – część wsi Wielgie w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Poduchowne – część wsi Kuflew w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Poduchowne – osada w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Poduchowne – część wsi Tczów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów
 Poduchowne – część wsi Wierzbie w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka
 Poduchowne – część wsi Książnice w woj., w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Poduchowne – część wsi Przysów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Poduchowne – przysiółek wsi Chomentów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Poduchowne – część wsi Stara Zbelutka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Poduchowne – część wsi Wszechświęte w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Poduchowne – część wsi Kraszewice w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice
 Poduchowne – część wsi Janiszew w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew